

Codici 
 hmd – codice ISO 639-3 della lingua large flowery miao

Telecomunicazioni  
 HMD Global – Società finlandese proprietaria del marchio Nokia

Tecnologia
Helmet Mounted Display (HMD) -visore interattivo posto sul casco dei piloti negli aerei da caccia

Arti marziali  
 Hwal Moo Do – Arte marziale per la difesa personale